The Face (englisch für „das Gesicht“) steht für:
 The Face (Kletterroute), im Altmühltal
 The Face (Zeitschrift), englische Pop-Zeitschrift
 Der Wächter, original The Face, US-amerikanischer Kriminalroman von Dean Koontz (2003)
 ehemaliger Modelwettbewerb, siehe New Faces Award #„The Face – Das aufregendste Gesicht des Jahres“

Siehe auch:
 Face (Begriffsklärung)